La LEN Euro Cup 2011-2012 è stata la 20ª edizione del torneo di pallanuoto, la prima da quando ha assunto questa denominazione.

La formula del torneo prevede due successive fasi a gironi, al termine delle quali è scattata la fase ad eliminazione diretta.

Hanno preso parte alla rassegna complessivamente 35 club in rappresentanza di 17 federazioni LEN. Nel secondo turno sono confluite nel torneo le squadre eliminate dalla Champions League.

Nella doppia finale, i campioni in carica della Rari Nantes Savona hanno superato gli spagnoli del CN Sabadell, conquistando la coppa per la seconda volta consecutiva, la terza in assoluto.

Primo turno

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Ottavi di finale
Il sorteggio degli accoppiamenti si è svolto a Zagabria il 16 ottobre 2011. In grassetto le squadre qualificate ai quarti.

Quarti di finale
Il sorteggio si è svolto il 10 novembre 2011.

Semifinali
Il sorteggio si è svolto il 16 gennaio a Eindhoven nel corso degli Europei 2012.

Finale
Andata

Ritorno

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
Goran Volarević, Jacopo Alesiani, Luca Damonte, Antonio Petrović, Lorenzo Bianco, Valerio Rizzo, Mlađan Janović, Alberto Angelini, Giovanni Bianco, Federico Mistrangelo, Matteo Aicardi, Goran Fiorentini, Nicolò Zerilli. All.: Andrea Pisano

Note

Voci correlate
LEN Champions League 2011-2012
Coppa LEN di pallanuoto femminile 2011-2012

Collegamenti esterni
Risultati su Waterpoloweb.com.

Sport acquatici nel 2011
Sport acquatici nel 2012
Edizioni della LEN Euro Cup